Soko kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Soko (ort i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Indonesien 

 Soko (ort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Desa Soko (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,92, long 109,69), 
 Kecamatan Soko, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Soko (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,22, long 112,40), 
 Desa Soko (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,40, long 111,94), 
 Desa Soko (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,80, long 111,07), 
 Desa Soko (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,06, long 112,46), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar